В парному розряді жіночого тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Патті Фендік і Моніка Селеш виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді 7–6(2), 6–2.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Моніка Селеш (чемпіонки)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (фінал)

 Мануела Малєєва /  Раффаелла Реджі (півфінал)
 Лорі Макніл /  Пем Шрайвер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

U.S. Women's Hard Court Championships